Синха (, ) — индийская фамилия.

 Синха, Индра (род. 1950) — британский и индийский писатель, номинированный на премию Букера.
 Синха, Сонакши (род. 1987) — индийская актриса.
 Синха, Сатьендра Прассана, 1-й барон Синха (1863—1928) — президент Индийского национального конгресса (1915—1916) и губернатор Бихара и Ориссы (1920—1921).
 Синха, Тапан (род. 1924) — индийский режиссёр.
 Синха, Шантха (род. 1950) — индийский педагог и социальный активист.
 Синха, Шатругхан (род. 1945) — индийский актёр и политик.
 Синха, Яшвант (род. 1937) — министр финансов (1998—2002), а затем министр иностранных дел Индии (2002—2004).